Javier kan syfta på:

Geografi

Filippinerna 

 Javier, kommun, Province of Leyte,

Spanien 

 Javier (kommun i Spanien), Navarra, Provincia de Navarra,